Ранчо лос Лаурелес има више значења:

 Ранчо лос Лаурелес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес, Хуан Сијера (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес, Ранчо Нуево (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лос Лаурелес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику